Gryżyna (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Elbląski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Gryżyna (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Kościański, woiwodschap Groot-Polen
 Gryżyna (Lubusz), een plaats in het Poolse district Krośnieński, woiwodschap Lubusz